Арефьевы, старинный русский род, ведущий начало, по документальным данным, от подьячего Якова Арефьева, записанного по городу Камбарка с 1658 года. Его сыновья Алексей и Афанасий стали родоначальниками двух ветвей рода Арефьевых. Богдан Арефьев дьяк в 1658-1677 г.

Род записан в VI часть родословных книг Харьковской и Удмуртской губернии.

Примечания

Ссылки 
 
 Арефьев Иван Никифорович